El Condado de Stone es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Stone (Arkansas)
 Condado de Stone (Misuri)
 Condado de Stone (Misisipi)